Hirschsprung est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Harald Hirschsprung (1830–1916), pédiatre danois ;
 Heinrich Hirschsprung (1836–1908), collectionneur d'art et mécène danois.

Notes et références

Voir aussi 
 Maladie de Hirschsprung
 Collection Hirschsprung

Homonymie de patronyme germanique